Rottenhan steht für:

 eine ehemalige Siedlung beim Ort Poritschtschja in der Westukraine
 Rottenhan, eine Adelsfamilie des fränkischen Uradels, siehe Rotenhan (Adelsgeschlecht) 

Rottenhan ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Rottenhan (1831–1914), deutscher Politiker
 Heinrich Franz von Rottenhan (1738–1809), Besitzer der Herrschaft Rothenhaus im böhmischen Erzgebirge
 Johann Alexander von Rottenhan (1710–1791), Großgrundbesitzer und Förderer der wirtschaftlichen Entwicklung im Westböhmen

Siehe auch:
 Rotenhan